

События 
 До 220 — Нанкин называется Мэйлин.
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Антонин А. и Публий Валерий Комазон Эвтихиан. Консул-суффект Дион Кассий Коккеян (ок. 150—235) (историк, внук философа Диона Хризостома).
 Вторжение готов в Малую Азию и на Балканы.
 В Северной Африке уже 70 епископий.
 Смерть китайского полководца Гуан Ди (Жан) (162—220). Позднее объявлен богом войны.
 Смерть Сяхоу Дуна, полководца Цао Цао.
 Население Китая по переписи — 7,5 млн.
 Свержение императора Сянь-ди. Сын Цао Цао основывает династию Вэй (Цао-Вэй) в Северном Китае. Девиз «Время и Небо».
 220—226 — Император Вэй Цао Пэй (Пин Вэн-ди).

Скончались 
 Цао Цао

См. также